Хуле () — коммуна в губернии Бускеруд в Норвегии, административный центр — город . Официальный язык коммуны — букмол. Население коммуны на 2007 год составляло 5622 чел. Площадь коммуны Хуле — 197,64 км², код-идентификатор — 0612.

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии